Пролета́рская у́лица — улица в Правобережном округе Липецка. Проходит от улицы Ленина до Угловой улицы. Пересекает улицы Интернациональную и Плеханова. Параллельно проходит улица Желябова.

Улица сформировалась в процессе коренной перестройки Липецка в 1-й половине XIX века при реализации генерального плана города, утверждённого в 1805 году. Прежнее название — Монастырская улица по началу улицы от района Монастырка. В советское время улица получила нынешнее название по пролетариату.

Застройка улицы типовая, преимущественно панельная.

На углу с улицей Ленина расположен Липецкий областной краеведческий музей (ул. Ленина, 25). В советское время здесь находился Дом политпросвещения обкома КПСС.

Напротив музея (ул. Ленина, 23) — гостиница «Комфорт». В этом же здании многочисленные предприятия и организации.

Транспорт 
 трол. 7, 9; авт. 2, 12, 300, 302, 309, 315, 328, 345, 352, 380, ост.: «Пролетарская ул.».

Литература 
 «Сведения о наименовании и переименовании улиц города Липецка за период с 1918 по 2003 годы и о городских памятниках архитектуры» (подготовлены Липецким городским архивным управлением).
 
 
 

Улицы Липецка
Правобережный округ Липецка